Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Kremlin Cup 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Michail Jelgin a Denis Istomin, jehož členové nestartovali společně. Istomin se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Jelgina se stal Sergej Betov, s nímž prohrál v úvodním kole s dvojicí Groth a Guccione.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená česká dvojice František Čermák a Jiří Veselý, jejíž členové ve finále zdolali australské turnajové dvojky Sama Grothe s Chrisem Guccionem po zvládnutých koncovkách obou setů 7–6 a 7–5. Veselý si tak zahrál první finále na okruhu ATP World Tour, které proměnil v titul. Pro Čermáka se jednalo o třicátou první deblovou trofej kariéry, a po výhře na Croatia Open Umag 2014, druhou v probíhající sezóně.

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Sam Groth /  Chris Guccione (finále)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (1. kolo)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2014